Mariotte ist:

Familienname folgender Personen:

 Antoine Mariotte (1875–1944), französischer Komponist und Dirigent
 Edme Mariotte (~1620–1684), französischer Physiker
 Jeff Mariotte, US-amerikanischer Schriftsteller

Außerdem:
 Mariotte (Mondkrater), benannt nach Edme Mariotte

Siehe auch:
 Mariottesche Flasche
 Mariottscher Fleck, siehe Blinder Fleck (Auge)